Dieck ist der Name folgender Orte:
 Dieck (Selfkant), Ortsteil der Gemeinde Selfkant, Nordrhein-Westfalen
 Haus Dieck, Westkirchen, Ennigerloh, Kreis Warendorf (Nordrhein-Westfalen)

Dieck ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Dieck (1906–1989), deutscher Archäologe
 Andreas Dieck, deutscher Moderator
 Christian Dieck (* 1982), deutscher Komponist und Lyriker
 Georg Dieck (1847–1925), deutscher Botaniker
 Karl Friedrich Dieck (1798–1847), deutscher Jurist
 María de Lourdes Dieck-Assad (* 1954), mexikanische Diplomatin und Hochschullehrerin
 Tim Dieck (* 1996), deutscher Eiskunstläufer 
 Walter Dieck (1896–1985), deutscher Kunsthistoriker
 Wilhelm Dieck (1867–1935), deutscher Zahnmediziner

Siehe auch:
 Dick
 Diek
 Dijck
 Dik
 Dyck
 Tieck
 tom Dieck